Troschenreuth ist der Ortsname von

 Troschenreuth (Emtmannsberg), Ortsteil der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Troschenreuth (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Troschenreuth (Vogtland), von den Grenztruppen der DDR 1972 zerstörtes Dorf, Vogtlandkreis, Sachsen